Ben Romdhane ist der Familienname folgender Personen:

 Habiba Zéhi Ben Romdhane (* 1950), tunesische Medizinerin, Hochschullehrerin und Politikerin
 Hichem Ben Romdhane (* 1972), tunesischer Volleyballspieler
 Makram Ben Romdhane (* 1989), tunesischer Basketballspieler
 Mohamed Ali Ben Romdhane (* 1999), tunesischer Fußballspieler

Romdhane ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Najla Bouden Romdhane (* 1958), tunesische Geologin und Politikerin